Inglorious Bastards puede referirse a:
 The Inglorious Bastards, título con que se estrenó en inglés la película de 1978 Aquel maldito tren blindado, de Enzo Castellari;
 Inglourious Basterds, película de 2009 de Quentin Tarantino.